Lesumi Emma ( – ) német . Édesapja , édesanyja , fiútestvérei , lánytestvére .

Jegyzetek

További információk 

1038-ban elhunyt személyek
Brémaiak
Alsó-szászországiak
Középkori német nők
Német szentek